Юный коммуна́р:
региональная коммунистическая молодёжная газета
 оригинальное название газеты «Московский комсомолец»
 одно из исторических (с 1930) названий башкирской молодёжной газеты «Йэшлек»
 газета Бессарабского обкома комсомола
также
 угольная шахта в городе Енакиево